Серафимо́вич (Серафино́вич; ) — польская фамилия, а также топоним в России:

Носители фамилии

Серафимович 
 Серафимович, Александр Серафимович (псевдоним, настоящая фамилия Попов; 1863—1949) — русский писатель, журналист, военный корреспондент.
 Серафимович, Иосиф Мартынович (? — 1881) — русский военный деятель, полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1863), начальник Закатальского округа.
 Серафимович, Мартын Карлович — майор русской армии, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1842).
 Серафимович, Михаил Павлович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса, подъесаул; 30 декабря 1915.
 Серафимович, Николай Михайлович — подполковник русской армии, кавалер ордена Святого Георгия IV класса; № 6000; 3 декабря 1839.

Серафинович 
 Серафинович, Иван Антонович — капитан русской армии, кавалер ордена Святого Георгия IV класса; 9 июня 1915.
 Серафинович, Лешек (Ян Лехонь; 1899—1956) — польский поэт, литературный и театральный критик.
 Серафинович, Питер (род. 1972) — британский актёр, комик, писатель, композитор, актёр озвучивания и режиссёр.

Топоним 
 Серафимович — город в Волгоградской области России.
 Городское поселение город Серафимович — муниципальное образование в Волгоградской области.
